Анатолий Васильевич Гри́шин (, Владимирская область — ,  Владимир, РСФСР, СССР) — советский государственный и хозяйственный деятель.

Биография 
Анатолий Васильевич Гришин  родился 3 июня 1932 года в деревне Липна Петушинского района.

С 1941 по 1948 год работал в колхозе «Знамя Октября» в Липне. В 1952 году окончил Владимирский энергомеханический техникум и был направлен в город Серпухов Московской области, где работал на механическом заводе «10 Октября».
Служил в Советской армии в ГСВГ. После трех лет службы  вернулся на родной завод, где прошёл путь от мастера моторного цеха до директора. В его трудовой биографии также значатся  общественно значимые должности —  начальник цеха, председатель профкома, секретарь парткома, главный инженер завода.

В 1964 году окончил вечернее отделение Владимирского политехнического института. В 1978-м был назначен генеральным директором завода. В 1993-м избран генеральным директором и председателем совета директоров ОАО «ВТЗ». С 1994 года — на пенсии. В 2002—2003 был советником генерального директора «ВТЗ».

Депутат Верховного Совета СССР.

Скончался 20 июня на 81 году жизни. Похоронен в г. Владимире.

Награды 

 ордена Ленина.
 ордена Ленина.
 орден Октябрьской революции.
 орден Трудового Красного Знамени.
 орден «Знак Почёта».
 орден Дружбы народов.
 Государственная премия СССР
 Заслуженный машиностроитель РСФСР

Ссылки 
 Список депутатов Верховного Совета СССР 10 созыва.
 Некролог

Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва